Ruta 35 o Carretera 35 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 35.

Chile 
 Ruta A-35, carretera regional en la Región de Arica y Parinacota.
 Ruta H-35 o Carretera del Ácido, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 35.
 Ruta Estatal de California 35.
 Ruta de Illinois 35.
 Carretera de Nebraska 35.

Ruta 035